Die Fußball-Amateurliga Saarland 1960/61 war die 10. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde SV 06 Völklingen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Völklingen den zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Der FV 07 Diefflen und der SC Altenkessel mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1961/62 kamen die SpVgg Altenwald und der SV Mettlach als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie Viktoria Sulzbach als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1960/61 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1960/61
1960